World League of American Football, een voormalige American-footballcompetitie
 NFL Europa, de voortzetting daarvan sinds 2007
 Hockey World League
 FIVB World League, een internationale volleybalcompetitie
 FINA Water Polo World League